Cifuentes (Guadalajara), municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 barri de Cifuentes, barri de Sabadell al nord-oest de la ciutat format arran de la immigració de mitjans del segle XX 
 Cas Cifuentes, escàndol polític que afectà a Cristina Cifuentes presidenta de la Comunitat de Madrid 
 Biografies:
 Alberto Cifuentes Martínez (Albacete, 1979), futbolista castellà que ocupa la posició de porter 
 Cristina Cifuentes Cuencas (Madrid, 1964), política espanyola del Partit Popular, Presidenta de la Comunitat de Madrid (2015 -2018) 
 Daniel Cifuentes Alfaro (Madrid, 1980) 
 Esteve Cifuentes i Surroca
 Johnny Cifuentes
 Roberto Cifuentes Parada